Вода́ — многозначное слово:

 Вода́ — химическое вещество с формулой  (оксид водорода), важнейшее вещество для всех живых существ на Земле..

 Вода — устаревшее античное созвездие.
 Вода — одна из мировых стихий в некоторых философиях, алхимии и разного рода оккультизме.

 «Вода» — музыкальный альбом питерской группы Kira Lao, выпущенный в 2015 году.
 «Вода» — картина итальянского живописца Джузеппе Арчимбольдо из цикла «Четыре стихии» (1566).
 Во́да — (разг.)  водящий в детских играх.

См. также 
 
Дистиллированная вода
 Минеральная вода
Питьевая вода